Ванни () — итальянская фамилия.

 Андреа Ванни (ок. 1332—1414) — итальянский художник сиенской школы.
 Джованни Баттиста Ванни (1599—1660) — итальянский художник.
 Липпо Ванни (упоминается в 1341—1375) — итальянский художник сиенской школы.
 Турино Ванни (XIV век) — итальянский художник.
 Ванни, Массимо — итальянский актёр.
 Ванни, Франческо (1563—1610) — итальянский художник. Его сыновья:
 Ванни, Микель-Анджело (1583—1671) — итальянский художник.
 Ванни, Рафаэлло (1590—1657) — итальянский художник.
 Ванни, Лука (род. 1985) — итальянский теннисист.
 Ванни, Эванджелиста Латино Энрико (1878—1962) — католический прелат, епископ, викарий апостольского викариата Аравии.